

Булгаковська сільська рада — сільське поселення, Гавриловський район, Тамбовська область
 Булгаковська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан